Tärna socken, kan avse:

Tärna socken, Lappland
Tärna socken, Uppland